Соревнования по сноуборду на зимних Олимпийских играх 2006 года прошли с 12 по 23 февраля. Было разыграно 6 комплектов наград: в хафпайпе, сноуборд-кроссе и параллельном гигантском слаломе среди мужчин и женщин. Медали в сноуборд-кроссе на Олимпийских играх были разыграны впервые.

Все соревнования были проведены в местечке Бардонеккья (), в 90 км западнее Турина, в нескольких километрах от итало-французской границы. В соревнованиях приняли участие 187 сноубордистов из 24 стран.

26-летний швейцарец Филипп Шох на второй Олимпиаде подряд выиграл соревнования в параллельном гигантском слаломе и стал первым в истории двукратным олимпийским чемпионом по сноуборду. В финале Филипп опередил своего старшего брата Симона.

Американец Дэнни Касс на второй Олимпиаде подряд выиграл серебро в хафпайпе.

Все 6 разыгранных золотых наград поровну поделили между собой представители США и Швейцарии. Кроме этих 2 стран никто не сумел выиграть более 1 награды. Словаки и финны выиграли свои первые в истории олимпийские награды в сноуборде. Серебро Радослава Жидека в сноуборд-кроссе стало для Словакии первой наградой в истории зимних Олимпийских игр.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Общий зачёт 

Сноуборд на зимних Олимпийских играх 2006